Осенево — название населённых пунктов в России:

 Осенево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Осенево — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.